Ел Конде има више значења:

 Ел Конде (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Конде (Кокула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Конде, Ел Наранхал (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику